Arnhold, eine Variante des Namens Arnold, ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Arnhold (1884–1950), deutsch-brasilianischer Bankier
 Carl Arnhold (1884–1970), deutscher Ingenieur
 Caspar Arnhold (* 1972), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Eduard Arnhold (1849–1925), deutscher Unternehmer und Kunstmäzen
 Ellen Arnhold (* 1961), deutsche Nachrichtensprecherin
 Elmar Arnhold (* 1964), deutscher Architekturhistoriker und Buchautor
 Georg Arnhold (1859–1926), deutscher Bankier
 George Gerard Arnhold (Georg-Gerhard Arnhold, 1918–2010), deutsch-amerikanischer Bankier und Mäzen 

 Heinrich Arnhold (1885–1935), deutscher Bankier, Sammler, Mäzen und Esperantist
 Henry H. Arnhold (Heinrich-Hartmut Arnhold, 1921–2018), US-amerikanischer Bankier deutscher Herkunft, Sammler und Mäzen

 Johann Samuel Arnhold (1766–1828), deutscher Porzellanmaler
 Kurt Arnhold (1887–1951), deutsch-brasilianischer Bankier
 Margarete Arnhold (1912–2003), deutsche Politikerin (LDPD), MdL Thüringen, MdV
 Max Arnhold (1845–1908), deutscher Bankier
 Mirella Arnhold (* 1983), brasilianische Skirennläuferin
 Sabine Arnhold (* 1960), deutsche Synchronsprecherin
Weiteres:
 Bankhaus Gebrüder Arnhold, deutsche Privatbank

Siehe auch:
 Arenhold
 Arnholdt
 Arnholte
 Arnold (Begriffsklärung)